Открытый чемпионат Японии по теннису 2018 — женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий ежегодно осенью в Японии, текущий турнир будет впервые проходить в Хиросиме на  теннисном стадионе в региональном парке. С 2009 года приз относится к международной серии WTA с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2018

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 27 Августа 2018
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
 Мисаки Дои
 Нао Хибино
 Мию Като
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг
 Мэнди Минелла
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Аманда Анисимова
  Присцила Хон
  Арина Родионова 
  Джан Юксун
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Япония
Теннис
Сентябрь 2018 года
Хиросима